Синталапа има више значења:

 Синталапа (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Синталапа (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синталапа (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синталапа (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синталапа (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Синталапа (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику